Кузьмин Аркадий Алексеевич  (род. , деревня Домашино, современный ) — . Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в крестьянской семье, 19 марта 1929 года в деревне Домашино Ржевского уезда Тверской губернии (современный Ржевский район Тверской области). До войны окончил 5 классов средней школы. В 1941-43 годах под фашистской оккупацией. В мае 1943 года 14-летним воспитанником принят в ПЭП-40 (управление полевого эвакуационного госпиталя № 40) 2-ого Белорусского фронта. В его составе принимал участие в Смоленской, Белостокской операциях, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.

День Победы встретил в немецком городе Пренцлау, в 80 километрах от Берлина. Но ещё 10 мая 1945 года госпиталь был атакован отрядом РОА, было убито 4 и ранено 7 человек служащих госпиталя. За участие в бою был представлен к медали «За боевые заслуги»

После войны окончил вечернюю школу, работал художником в кинотеатре, затем служил на флоте, с сентября 1949 по май 1953.

В 1960-м окончил МЗПИ. В Ленинградском филиале института (Учебно-консультационный пункт Московского полиграфического института — сейчас Северо-Западный институт печати) несколько лет внештатно читал лекции о художественном оформлении газет и журналов. С тех пор он начал работать художником-графиком в издательствах, иллюстрирует различные по содержанию книги, учебники, пособия, создает плакаты, календари, открытки, фирменные знаки, этикетки.

Издано свыше 350-ти его открыток, конвертов. До 1975-го года работал заместителем директора издательства «Художник РСФСР».

Награды 
Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Примечания

Ссылки 
  и  на сайте «Память народа»
 Выставка «В мире пушкинских образов» в Литературном музее ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН
 Аркадий Кузьмин — наш сосед, сайт Администрации Санкт‑Петербурга, 16 октября 2018

Художники России
Графики России
Филокартия
Участники Великой Отечественной войны